Тотемский — многозначный термин.

Персоналии 

 Андрей Тотемский (1638—1673) — святой Русской Православной Церкви, Христа ради юродивый. 
 Максим Тотемский (ум. 1650) — святой Русской церкви, праведный, блаженный, Христа ради юродивый. 
 Никита (Тотемский) (ум. 1704) — епископ РПЦ, епископ Коломенский и Каширский. 
 Феодосий Тотемский (начало XVI века — 1568) — преподобный Русской православной церкви.

Топоним 

 Тотемский район
 Тотемский уезд